Аален, Ааленський вік  і ярус — ранній вік середньоюрської епохи юрського періоду;
 Аален — місто у федеральній землі Баден-Вюртемберг.